Фенн — фамилия. Известные носители:
 Фенн, Альберт (1912—1995) — американский фотограф.
 Фенн, Джон (1917—2010) — американский химик-аналитик, профессор, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Фенн, Шерилин (род. 1965) — американская актриса.